

Cinema 
 Qualcosa di personale (Up Close & Personal) – film di Jon Avnet del 1996

Musica 
 Up Close and Personal – album di Angie Martinez del 2001
 Up! Close and Personal – album video di Shania Twain del 2004
 Up Close & Personal – album di Watermelon Slim del 2004
 Up Close and Personal – album di Judith Durham del 2009